Лэнгдон () — английский топоним и фамилия. Известные носители:

 Лэнгдон, Джон (1741—1819) — американский военный и политик, сенатор США.
 Лэнгдон, Сью Эни (род. 1936) — американская актриса.
 Лэнгдон, Траджан (род. 1976) — баскетболист США.
 Роберт Лэнгдон — вымышленный профессор из серии романов Дэна Брауна.
 Лэнгдон, Харри (1884—1944) — американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и монтажёр.

Топоним 
 Лэнгдон (Альберта) — населённый пункт в Альберте (Канада)